O termo Enugu pode referir-se a:
 Enugu, um estado da Nigéria
 Enugu, uma cidade da Nigéria e capital do estado de Enugu

Desambiguação